Ingram je lahko:
 Ingram, priimek več znanih ljudi
 Ingram MAC-10, brzostrelka, izdelana v ZDA
 Ingram MAC-11, brzostrelka, izdelana v ZDA